Shamshi-Adad ou Samsi-Addu est le nom de plusieurs rois d'Assyrie.

Parmi eux, les plus notables sont :
 Shamshi-Adad I (v. 1815 av. J.-C.) ;
 Shamshi-Adad V ()